Plusieurs grandes grèves de mineurs ont eu lieu au Royaume-Uni, toutes importantes au niveau politique :

La grève des mineurs britanniques de 1893
La grève des mineurs de Galles du sud de 1910
La grève des mineurs britanniques de 1912
La grève des mineurs britanniques de 1926 
La grève des mineurs britanniques de 1953
La grève des mineurs britanniques de 1974
La grève des mineurs britanniques de 1984-1985

en:UK miners' strike